Ringbanan, Ringbanen eller Ringbahn kan syfta på:

 Ringbanan – pendeltågsbana i Helsingfors och Vanda
 Ringbanen – pendeltågsbana i Köpenhamn
 Berliner Ringbahn – pendeltågsbana (S-bahn) i Berlin

Se även
 Cityringen – ringformad del av Köpenhamns metro
 Kringen – pågående utvidgning av Göteborgs spårväg
 Hovedstadens Letbane (Ring 3 Letbane) – en dansk snabbspårväg under byggnad
 T-baneringen – ringformad del av Oslos tunnelbana